Siebkette steht für:
 eine Filterung mit Frequenzfilter aus aneinandergereihten Partialfiltern. Zum Beispiel der Saugkreis oder der Siebkreis bzw. Reihenschwingkreis.
 akustische Siebkette, eine Filtertechnik in der technischen Akustik.
 einen Stetigförderer aus zwei gummierten Geweberiemen die mit runden Stahlstäben verbunden sind. Auch Siebband genannt. (Wird häufig bei landwirtschaftlichen Maschinen verwendet.)

Siehe auch:
 Filter (Elektrotechnik).
 Siebkettenroder (eine Erntemaschine zum Ernten von Hackfrüchten, Kartoffeln etc.).